Ліза Реймонд і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в третьому колі їх перемогли Кім Клейстерс і Меган Шонессі.

Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес виграли титул, у фіналі перемігши пару Олена Дементьєва і Жанетта Гусарова з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA)

Відкритий чемпіонат США з тенісу 2002
Тур WTA 2002
2002 у жіночому тенісі
2002 в американському спорті